Стовпове́ (до 1945 року — Курувли, ) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.